Неусыпин — русская фамилия.

 Неусыпин, Константин Авенирович (14 февраля 1960 года, Москва) — российский ученый
 Неусыпин, Андрей Михайлович — авиаконструктор, лауреат Сталинской премии